Ким Сонъиль (, запись ханча отличается), имя также может встречаться кириллицей Ким Сон Иль/Ким Сон Ир и латиницей Kim Sung-il/Kim Seong-il — имя нескольких личностей корейского происхождения:
 Ким Сонъиль (1538—1593) — корейский государственный деятель, гражданский чиновник династии Чосон.
  (род. 1940) — южнокорейский писатель, романист.
  (род. 1948) — южнокорейский военный деятель, начальник штаба ВВС Южной Кореи (2005—2007).
  (род. 1961) — южнокорейская актриса.
  (род. 1973) — южнокорейский футболист, тренер.
  (род. 1979) — южнокорейский общественный деятель.
 Ким Сонъиль (род. 1990) — южнокорейский конькобежец-шорттрекист.
  (род. 1985) — южнокорейский футболист.
 Ким Сонъиль (род. 19??) — северокорейский гимнаст.